Marmaduke – miasto w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Marmaduke – amerykański film familijny